Melins system kan syfta på

 Melins stenografi – ett system för stenografi
 Melins system (revy) – en revy av Karl Gerhard